Jeziorko ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Jeziorko (Pieniężno), Dorf im Powiat Braniewski, bis 1945: Seefeld, Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Jeziorko (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, bis 1928: Jesziorken, 1928 bis 1945 Preußenburg, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Jeziorko (Przykona), Siedlung im Powiat Turecki
 Woiwodschaft Heiligkreiu:
 Jeziorko (Nowa Słupia), Dorf im Powiat Kielecki
 Woiwodschaft Łódź:
 Jeziorko (Kocierzew Południowy), Dorf im Powiat Łowicki
 Jeziorko (Koluszki), Dorf im Powiat Łódzki Wschodni
 Jeziroko (Lutomiersk), Dorf im Powiat Pabianicki
 Jeziorko (Mokrsko), Dorf im Powiat Wieluński
 Jeziorko (Zapolice), Dorf im Powiat Zduńskowolski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Jeziorko (Piątnica), Dorf im Powiat Łomżyński
 Woiwodschaft Westpommern:
 Jeziorko (Wałcz), Dorf im Powiat Wałecki, bis 1945: Georgsthal, Kreis Deutsch Krone, Brandenburg/Pommern

Siehe auch: Jeziorki